Sijāmak (auch Siamak und Siyamak) ist ein persischer Name und bezeichnet:

 Siamak (Musiker), einen iranisch-deutschen Rapper
 Sijamak (Mythologie), eine Person in der iranischen Mythologie
 den Vornamen von Siamak Aghaei (* 1974), einem iranischen Musiker
 den Vornamen von Siamak Jahangiri (* 1971), einem iranischen Musiker
 den Vornamen von Siamak Tooran (* 1975 oder 1976), einem deutschen Pokerspieler